Топ Наас (Австралийская столичная территория, Австралия, ) — деревня в Австралийской столичной территории. Почтовый код 2620. Расположена рядом с Национальным парком Намаджи (). Исходный пункт для маршрутов по парку. Туристическая база.

Населённые пункты Австралийской столичной территории